Mark puede referirse a:

Historia 
 Condado de Mark, Estado y condado del Sacro Imperio Romano Germánico.

Lugares 
 Mark, villa en el condado de Putnam, estado estadounidense de Illinois.
 Mark, localidad situada en el condado de Somerset, en Inglaterra.
 Mark, municipio en Västra Götaland, Suecia.

Nombre 

 Mark, equivalente a Marco

Personajes 
Mark Ruffalo, actor estadounidense, conocido por interpretar al vengador Bruce Banner (Hulk)
Mark Cavendish, ciclista británico.
 Mark Philippoussis, tenista australiano.
 Mark Twain, escritor estadounidense.
 Mark Paston, futbolista neozelandés.
 Mark Calaway, luchador profesional estadounidense.
 Mark Henry, luchador profesional estadounidense.
 Mark Hoppus, bajista y cantante de la banda Blink 182
 Mark Lee, cantante canadiense y miembro de la boy band NCT.
 Mark Tuan, cantante estadounidense y miembro de la boy band Got7.
Mark David Chapman, Recluso Estadounidense, Conocido por ser el asesino del músico y ex-Beatle, John Lennon.

Como un apellido 

 Oliver Mark, fotógrafo y artista alemán.

Numismática 
 Mark (moneda)